Life Among the Ruins () — пятый студийный альбом американской рок-группы Virgin Steele, вышедший в марте 1993 года на лейбле Shark Records. Музыка этого альбома блюзовый хард-рок и мелодичный металл, больше похожий на ранние записи Whitesnake, чем на пауэр-метал таких альбомов, как Noble Savage и The Marriage of Heaven and Hell Part I. Это первый альбом с басистом Робом ДеМартино, который заменил Джо О’Рейли.

Об альбоме

Список композиций 
Тексты всех песен написаны Дэвидом ДеФейсом.

Бонус-треки переиздания 2008 года 
 Snakeskin Voodo Man
 Snakeskin Voodo Man (акустическая репетиционная версия)
 Jet Black (акустическая репетиционная версия)
 Purple Rain (акустическая репетиционная версия)
 Woldfire Woman (акустическая репетиционная версия)

Участники записи 
 Вокал, клавишные : Дэвид ДеФейс
 Гитара : Эдвард Пурсино
 Бас-гитара : Роб ДеМартино
 Ударные : Джоуи Айвазян

Кавер-версии песен 
 Американская пауэр-метал группа Armory в 2014 году записала кавер на песню Love Is Pain, кавер вошёл на 2-й студийный альбом группы — Empyrean Realms.

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Virgin Steele